Сивекинг, Амалия (Amalie Sieveking; 1794—1859) — немецкая общественная деятельница, основательница женского «Общества призрения больных и бедных» (1832).
 Сивекинг, Карл (Karl Sieveking; 1787—1847) — немецкий государственный деятель и дипломат.

Примечания